Иво Марјановић (Сплит, 23. јун 1913 — Сплит, 11. јануар 2004) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1947. || Славица   || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1964. || Прометеј с отока Вишевице  || Ратни друг
|-
| 1964. || Убиство на позорници  ТВ филм || /
|-
| 1965. || Човик од свита  || Јаков, власник магарца за сликање
|-
| 1968. || Маратонци (серија) || 
|-
| 1968. || Гдје је душа мог дјетињства ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970 1971. || Наше мало мисто ТВ серија || Душобрижник
|-
| 1972. || Просјаци и синови ТВ серија || Парон Стипе
|-
| 1972. || Први сплитски одред  || Бранитељ оптужених
|-
| 1973. || Сутјеска   || Партизан с брковима, члан Титовог стаба
|-
| 1973. || Ћа смо на овон свиту... ТВ серија || Ловре / Шјор Никица
|-
| 1974. || Човик и по ТВ серија || Министар
|-
| 1978. || Роко и Цицибела ТВ филм || /
|-
| 1979. || Повратак   || Барба Бере
|-
| 1979. || Прико сињег мора  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1981. || Вело мисто ТВ серија || Шјор Иве, Хајдуков оружар
|-
| 1982. || Сервантес из малог Миста  || Велечасни
|-
| 1984. || Тајна старог тавана  || Предсједник туристичке заједнице
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1913.
Умрли 2004.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Сплићани